Drugie zawody w ramach Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2019 odbyły się w 27 lipca w niemieckim Hinterzarten, podczas którego rozegrane zostały konkurs indywidualny oraz konkurs drużyn mieszanych.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrał Słoweniec Žiga Jelar wyprzedzając o punkt Austriaka Gregora Schlierenzauera. Trzecie miejsce w zawodach zajął reprezentant Szwajcarii Killian Peier straciwszy sześć dziesiątych punktu do miejsca wyżej. Na czwartym miejscu sklasyfikowany został najlepszy z reprezentantów gospodarzy Richard Freitag. W czołowej dziesiątce na ósmej lokacie uplasował się Maciej Kot. Awansu do zawodów nie wywalczyło pięciu zawodników, wśród których byli kolejno Rumun Daniel Cacina, Francuz Paul Brasme, Austriak Clemens Leitner, Norweg Anders Haare oraz Rosjanin Ilmir Chazietdinow. Kwalifikacje rozegrano w całości z piętnastej belki startowej.

Konkurs drużyn mieszanych wygrała reprezentacja Niemiec, którą reprezentowali kolejno Juliane Seyfarth, Karl Geiger, Agnes Reisch oraz Richard Freitag. Ich przewaga nad sklasyfikowaną na drugiej pozycji reprezentacją Japonii wyniosła ponad piętnaście punktów. Na trzecim stopniu podium stanęli Słoweńcy straciwszy niespełna sześć punktów do miejsca wyżej. Na kolejnych miejscach plasowali się Austriacy, Norwedzy, Rosjanie, Czesi oraz Włosi. Do serii finałowej nie awansowali Francuzi oraz Polacy w składzie Joanna Szwab, Stefan Hula, Kinga Rajda i Andrzej Stękała. Zawody rozegrane zostały z osiemnastej, siedemnastej, dwunastej i jedenastej belki startowej.

W konkursie indywidualnym zwycięstwo odniósł Niemiec Karl Geiger o niespełna pół punktu nad prowadzącym po pierwszej serii Austriakiem Gregorem Schlierenzauerem. Skład podium uzupełnił rodak triumfatora Richard Freitag uzyskując notę o ponad cztery punkty gorszą od drugiego miejsca. Najlepszym polskim skoczkiem w konkursie był sklasyfikowany na trzynastym miejscu Andrzej Stękała. Punktowali również Aleksander Zniszczoł (15. miejsce), Maciej Kot (20. miejsce), Klemens Murańka (23. miejsce) oraz Paweł Wąsek (25. miejsce). Stefan Hula i Tomasz Pilch jako jedyni z Polaków nie zdołali wywalczyć awansu do serii finałowej. Skakano z jedenastej oraz z dwunastej platformy startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Hinterzarten był Michael Lais oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 26 lipca 2019

Konkurs drużyn mieszanych – 27 lipca 2019

Konkurs indywidualny – 27 lipca 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2019
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Hinterzarten
2019 w Niemczech